

Населені пункти та їхні частини
 Острувек — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Острувек — гміна в Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Острувек — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острувек — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острувек — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — село в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — село в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Острувек — село в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства
 Острувек — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Острувек — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Острувек — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Острувек — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Острувек — село в гміні Ставішин Каліського повіту Великопольського воєводства
 Острувек — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Острувек — частина міста Суленцин у Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Острувек — частина міста Варка в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Острувек — частина міста Сандомир у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Острувек — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Острувек — частина села Острувек-Подиський в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Звяртувек у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Козли в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Сємеж (Семеж) у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Іловець у гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Сухоцин у гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Вулька-Окопська в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — частина села Острув у гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — частина села Лубна-Ярослай в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — частина села Нова Весь у гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — частина села Лезьниця-Мала в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — частина села Шинчиці в гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Острувек — частина села Ґробля в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Острувек — частина села Нова Весь у гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — частина села Малкіня-Дольна в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — частина села Целіново в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Острувек — частина села Острів (Острув) у гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Острувек — частина села Вітковиці в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Острувек — частина села Бишув у гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Острувек — частина села Ґальчиці в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Острувек — частина села Вісьнева в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Острувек — колонія в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Острувек — колонія в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Острувек — колонія в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Острувек — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Острувек — осада в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки